

Круглово — присілок, Слободський район, Кіровська область
 Круглово — присілок, Юринський район, Марій Ел